Miguel Ángel Hernández Navarro (1977-), escritor e historiador español.
 Miguel Ángel Hernández Rubio (1956-2010), poeta y escritor mexicano.